Élections législatives grecques de 1910 peut désigner :
 les élections législatives grecques d'août 1910
 les élections législatives grecques de novembre 1910

Grèce
1910
1910 en Grèce
Août 1910
Novembre 1910